Jesse Thomas peut désigner :
 Jesse Thomas (1777-1853), homme politique américain ;
 Jesse Thomas (né en 1980), triathlète américain.